Ива́н Ива́нович И́скра (? — 14 июля 1708) — полтавский полковник Войска Запорожского в 1696—1703 годах. Руководитель казацких войск. Представитель казацкого рода Искра. Представитель антигетманской оппозиции. Участник заговора против гетмана Ивана Мазепы.

Происхождение 
Иван Искра был представителем казацкого рода Искр. Он являлся внуком гетмана Якова Остряницы и сыном полковника Ивана Яковлевича Искры.

Биография 
Принадлежал к антигетманской оппозиции, которую возглавлял Василий Леонтьевич Кочубей. После ухода Кочубея с должности генерального писаря, Иван Иванович оставляет свой пост. В 1703 году он перестает быть Полтавским полковником и удаляется в свои имения, где живёт частной жизнью. Осенью 1708 года вместе с Кочубеем написал донос Петру I на гетмана Ивана Мазепу. Разоблачал Мазепу как предателя, ведущего переговоры с польским королём Станиславом Лещинским и шведским королём Карлом XII. В связи с тем, что император не поверил Искре и Кочубею, был направлен на допрос в город Витебск. Руководили допросами Шафиров и Головкин. После пыток Искра и Кочубей сознались, что оговорили гетмана по злобе. После этого они были как лжедоносчики приговорены к смертной казни. Для исполнения приговора были отправлены в село Борщаговку (возле города Белая Церковь). Повторным допросом руководил Филипп Орлик. 15 июля 1708 года был казнен Мазепой.

Позже (после разоблачения Мазепы) реабилитирован.

Похоронен в Киево-Печерской лавре, около Трапезной палаты

Семья 
Иван Иванович Искра был женат на дочери полтавского полковника Федора Ивановича Жученко

После того как измена Мазепы подтвердилась, семья Искры была реабилитирована. Пётр I оказывал особое внимание семействам невинно осужденных и вернул им с избытком конфискованные имения. После смерти вдовы Иван Ивановича и бездетной смерти его сына (до 1715 г.), все их имения перешли к Кочубеям. Позднейшие представители фамилии Искры ведут род свой от брата Ивана Ивановича, Захара Искры, ничем особенным себя не ознаменовавшего.

Память 

В 1914 году в Киеве установили памятник Кочубею и Искре как «борцам за русскую идею» по предложению Военно-исторического общества. Проект выполнил полковник В. А. Самонов. Памятник не отличался высокими художественными достоинствами. В 1918 году был снесён силами Украинской Народной Республики.

В апреле 1923 года на оставшемся постаменте воздвигли памятник героям Январского восстания 1918 г. рабочих завода «Арсенал» против Центральной Рады. Вместо статуй Кочубея и Искры наверх водружена пушка, участвовавшая в событиях. Памятник находится возле станции метро «Арсенальная».

Примечания

Литература 
 Статья Лазаревского в «Рус. Арх.», 1875, III, 301—308; документы по делу Кочубея и Искры в «Чтениях», 1859 г., I; Соловьев, т. ΧV, гл. 4.
 Адриан (архим.) Памяти Кочубея и Искры, героев объединения Руси православной, Киевской и Московской. — Киев: Тип. Имп. ун-та святого Владимира, 1911. — 38 с.

Полтавские полковники
Похороненные в Киево-Печерской лавре
Жертвы пыток
Казнённые в Русском царстве в XVIII веке
Обезглавленные в Русском царстве